A Nevidzany településnév jelentései:

Néved szlovákiai község szlovák neve az Aranyosmaróti járásban
Nevigyén (Nevidzény) szlovákiai község szlovák neve a Privigyei járásban